Alice de Lusignan ist der Name folgender Personen:

* Alice de Lusignan († 1246), französisch-englische Adlige, siehe Alice (Eu)
 Alice de Lusignan († 1256), französisch-englische Adlige, Tochter von Hugo X. von Lusignan
 Alice de Lusignan († 1290) (1236/1241–1290), französisch-englische Adlige, Tochter von Hugo XI. von Lusignan